Alex Hideo Shibutani (né le  à Boston) est un patineur artistique américain. Il a pour partenaire sa sœur Maia Shibutani et a remporté avec elle la médaille de bronze aux Championnats du monde 2011 ainsi que la médaille d'argent aux Championnats des Quatre Continents 2011.

Il est médaillé de bronze par équipes aux Jeux olympiques d'hiver de 2018.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec sa partenaire Maia Shibutani

Notes et références

Liens externes 

 

Patineur artistique américain
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé de bronze olympique américain
Naissance à Boston
Naissance en avril 1991